El nombre de Miguel Salcedo puede designar a los siguientes individuos:

 Miguel Salcedo Hierro (1923-2010). Poeta, escritor, profesor y director teatral español.
 Miguel Salcedo. Futbolista mexicano que jugó para el Club Deportivo Guadalajara.
 Miguel de Salcedo (Castro Urdiales, Cantabria, 29 de septiembre de 1689 - Málaga, 14 de octubre de 1765), militar y administrador colonial español, Gobernador del Río de la Plata.